Нумерус ( — «число»; мн. ч. numeri) может означать:
  — древнеримское военное подразделение, состоящее из 200—400 человек, обычно стрелков-лучников. Так, известность в истории получил нумерус сирийских стрелков, размещённый в Ромуле, Дакия, во II—III веках н. э.
 Нумерус — грамматическое число в классической латинской грамматике.
 Нумерус — римская цифра.